

Patronymes 

Charles Laughton (1899-1962), acteur britannique.
Ronnie Laughton, arbitre de rugby anglais.
Scott Laughton (1994-), joueur de hockey canadien.
John Knox Laughton (1830-1915), historien britannique.

Toponymes

